Lacombe kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lacombe, Aude, kommun i departementet Aude,

Kanada 

 Lacombe, Alberta,

USA 

 Lacombe (ort i USA), Louisiana, Saint Tammany Parish, 

Robotskapade USAförgreningar